«Энтони Несчастный» («Энтони Эдверс»; ) — американский художественный фильм 1936 года, экранизация романа Херви Аллена. Лауреат 4 премий «Оскар».

Сюжет 
Энтони Эдверс — незаконнорождённый сын Марии Боннифитер, супруги жестокого и бесчестного Дона Луиса, и Дениса Мура. Узнав о связи жены с Муром, Дон Луис вызывает его на дуэль и убивает. Мария умирает, и Дон Луис отправляет ребёнка на воспитание в монастырь, сообщив отцу Марии, Джону Боннифитеру, что младенец родился мёртвым.
Через десять лет Энтони попадает в дом Боннифитера, тот случайно узнаёт, что мальчик его внук, но решает хранить это в тайне.

Повзрослев, Эдверс берёт в жёны Анджелу, но вскоре после свадьбы уезжает по поручению Боннифитера в Гавану. Предположив, что Эдверс её бросил, Анджела начинает карьеру оперной певицы. Спустя несколько лет Эдверс возвращается в Италию. Боннифитер скончался, а его экономка Фэйт вышла замуж за Дона Луиса, и теперь они намереваются заполучить наследство Боннифитера. Чтобы помешать им, Эдверс едет в Париж, встречает там Анджелу и узнаёт, что она родила ему сына. Обнаружив, что она стала любовницей Наполеона, Энтони забирает ребёнка и покидает Европу.

В ролях 

 Фредрик Марч — Энтони Эдверс
 Оливия де Хэвилленд — Анджела Джузеппе
 Клод Рейнс — Дон Луис
 Анита Луиз — Мария
 Аким Тамиров — Карло
 Гейл Сондергард — Фэйт Палеологус
 Эдмунд Гвенн — Джон Боннифитер
 Клара Бландик — миссис Джорам
  — Наполеон Бонапарт
 Ральф Морган — синьор Дебрильи
 Джозеф Крехан — капитан Элайша Джорэм
 Дональд Вудс — Винсент Нольт
 Рафаэла Оттиано — сеньора Бувино
 Мэрилин Ноулден — Флоренс Адни

Награды и номинации 
Перечень наград и номинаций — на сайте IMDb.

Примечания 

Фильмы Мервина Лероя
Фильмы США 1936 года
Приключенческие фильмы США
Фильмы-драмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Warner Bros.
Экранизации романов США
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку